Суперкубок Франции по футболу 2006 () — 11-й розыгрыш Суперкубка Франции. В нём встретились чемпион Франции «Олимпик Лион» и обладатель Кубка Франции  «Пари Сен-Жермен». Матч состоялся 30 июля 2006 года на стадионе Жерлан в Лионе.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2006
Матчи ФК «Олимпик Лион»
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»